Die Rogers Cup 2006 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Montreal. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 12. bis 20. August 2006 statt.

Im Einzel gewann Ana Ivanović gegen Martina Hingis mit 6:2 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Martina Navratilova / Nadja Petrowa mit 6:1 und 6:2 gegen Cara Black / Anna-Lena Grönefeld.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Montreal